Az Amatőr Kupa - korábban Szabad Föld Kupa - egy ezüst vándorserleg, amit a Szabad Föld újság támogatott. A kupán kívül a győztes csapat egy teljes garnitúra labdarúgó-felszerelésben is részesült.  A kupa létrehozásának célja volt, hogy a falusi és egyéb alsó osztályú labdarúgó csapatok is eredményesen versenyezhessenek egy országos kupában.

Történelmi áttekintés

1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét - a Szabad Föld-kupa döntőjét - rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolították le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Kupában.

Sokan úgy vélekedtek, hogy az útjára indított kupa rövid időn belül kipukkad. A számok azonban alaposan rácáfoltak erre. Az első évben 360, a másodikban 600, 1966-ban  900, 1967-ben pedig már 1250 falusi – járási és megyei – bajnokságban szereplő csapat indult a kupáért. Az az általános vélemény, hogy a kupamérkőzések új színfoltot és az egyik legnagyobb sporteseményt jelentik a falvak életében.

A magyar kezdeményezés nyomán Csehszlovákiában, az NDK-ban és Lengyelországban is megkezdték a Falusi Kupa mérkőzéseket. A sportrendezvény eredményességére felfigyelve a románok, a hollandok és a dánok is érdeklődnek a falusi labdarúgó kupájának rendezvénye felől.

Évfordulós kupadöntők

Az első kupadöntőt 1964-ben rendezték, a Budaörsi SC–Pilis (2:1), a játékvezetésre Vincze István lett felkérve.
1974-ben 10. kupadöntő résztvevői,  a Hercegszántói Tsz SK–Faddi Tsz SK (3:3)  lettek, a találkozót Teuschler Ferenc dirigálta.
1984-ben a 20. tornasorozat döntőjébe, a Gödi Dunamenti Tsz SK–Győr-Ménfőcsanaki Veres Péter Tsz SK  (2:0) csatáját Kovács I. László játékvezető Kovács II. László és  Lovassy László) partbírók közreműködésével vezette.
1988 Celldömölk -  Boglárlelle 2-0
1989 Körmendi DMTE – Csákvári SE 1-0
1990 Pécsi Postás – Sajóbábonyi Vegyész 3-2
1994-ben szervezték meg a 30. versenysorozatot, ahol a döntőben a Kisszállás–Nyírcsaholy (1:0)  csapatok közreműködésén Stamler Péter játékvezetőként, valamint Cserna László és Hidasi Gyula partbíróként szolgáltak.
Az utolsó kupadöntőre 2004-ben került sor a 40. torna végső összecsapására, a Bagi TC–Tárnoki KSK (8:0) jutott el, a találkozót Gaál Bence játékvezető irányította.

Döntők

Győzelmek száma

Források
 Labdarúgás – 1967. XIII. évfolyam 12. szám
 Mező László – a Szabad Föld-kupa 40 éve
https://www.magyarfutball.hu/hu/merkozesek/hazai_kupadontok

Külső hivatkozások  
 http://www.szabadfold.hu/csaladotthon/eletstilus/a_szabad_fold_kupa_tortenete_5.
 http://www.szabadfold.hu/csaladotthon/eletstilus/a_szabad_fold_kupa_tortenete_6.
 https://web.archive.org/web/20140714174841/http://www.szabadfold.hu/cikk?18710

Labdarúgó-játékvezetők
Nemzeti labdarúgókupák